Miklós József (?) Kazinczy-díjas tanár
 Miklós József (1913–1994) római katolikus pap
 Miklós József (1940–2003) erdélyi magyar nyelvtanár, műkedvelő színjátszó, idegenvezető és tolmács
 Miklós József (1949–2012) labdarúgó (Salgótarjáni BTC)